A Equipe Índia representa a Índia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
A Índia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1991. Seus melhores resultados foi o Play-off de (2006).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Indiana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis